CXO steht für:

 Chief Officer (Wirtschaft)
 Chandra (Teleskop)
 CrossOver
 Conroe-North Houston Regional Airport

Abkürzung